Карлейн Ахтеректе (; род. 29 января 1990 года, Леттеле, Нидерланды) — нидерландская конькобежка, специализирующаяся в классическом многоборье, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира и серебряный призёр чемпионата Европы на дистанции 3000 метров. Выступает с 2017 года за команду "Jumbo-Visma" до апреля 2022 года в конькобежном спорте и с 1 июня в велоспорте.

Спортивная карьера 
Карлейн Ахтеректе начала кататься на коньках по совету отца примерно в возрасте 9-ти лет в клубе "Deventer IJsclub" в Девентере. В 2001 году она неожиданно перестала заниматься конькобежным спортом, но через 4 года вернулась. Её первые медали пришли в 2009 году на юниорском чемпионате Нидерландов, где она стала 2-й на дистанциях 3000 и 5000 м, а через год выиграла в забеге на 5000 м. В 2011 и 2012 годах Карлейн заняла 2-е место уже на взрослом чемпионате страны на дистанции 5000 м.

В течение трёх сезонов она продолжала соревноваться на национальном уровне, не раз поднимаясь на подиум, но золотых медалей не имела. В апреле 2014 года она перенесла операцию на плече. В сезоне 2014/15 выиграла "серебро" в забеге на 3000 м на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре, а следом дебютировала на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене и сразу же выиграла серебряную медаль на своей коронной дистанции 5000 м.

В 2017 году выиграла "бронзу" в многоборье на Национальном чемпионате. В сезоне 2017/18 Ахтеректе прошла отбор на олимпиаду 2018 года, заняв 3-е место в забеге на 3000 м и 4-е место на 5000 м. В январе 2018 года она заняла 2-е место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы в Коломне и 8-е место в масс-старте. На зимних Олимпийских играх в Корее, в гонке на 3000 м Карлейн одержала победу и стала Олимпийской чемпионкой с результатом 3.59,21.

Проблемы с желудком вынудили её пропустить этап Кубка мира в Херенвене и соревнования чемпионата мира 2018 года в Обихиро. В 2019 году она выиграла наконец-таки чемпионат Нидерландов в многоборье и участвовала на чемпионате Европы в Коллальбо, где заняла 6-е место в сумме многоборья, а следом стала 4-й в забеге на 3000 м на чемпионате мира в Инцелле и 4-й в многоборье на чемпионате мира в Калгари. 

В 2020 году завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 м на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити, а в 2021 году бронзовую в забеге на 5000 м в  в Херенвене. В ноябре 2020 года она получила травму спины, из-за которой пропустила национальный чемпионат Нидерландов по многоборью 2020 года. В декабре 2021 года она прошла отбор на дистанции 3000 м на олимпиаду в Пекине, заняв 3-е место.

На зимних Олимпийских игр в Пекине участвовала на дистанции 3000 м и заняла 7-е место.
В апреле 2022 года Карлейн завершила карьеру в конькобежном спорте и перешла в велоспорт в ту же команду "Jumbo-Visma".

Результаты на соревнованиях 

 NC17 = не отобралась на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация
 (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м)

Личная жизнь 
Карлейн Ахтеректе была награждена Орденом Оранских-Нассау офицерской степени за спортивные заслуги, а также золотую медаль Зимних олимпийских игр. Награду вручил   Церемония прошла 23 марта 2018 года на территории  в Гааге с приёмом у короля и королевы Нидерландов. В свободное время Карлейн часто ездит на велосипеде, а также любит ходить по магазинам, обедать с друзьями и, конечно же, проводить время со своим другом Сьер де Фризом. Она получила диплом в лицее Этти Хиллесум в Девентере, получила диплом ассистента преподавателя в ROC Aventus в Девентере, а затем окончила Академию физического воспитания (Hogeschool Windesheim в Зволле).

Примечания

Ссылки 
  Профиль на сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте live.isuresults.eu
  — Профиль на сайте teamnl.org
  — Результаты на сайте schaatsstatistieken.nl
  — Профиль на сайте Олимпийского комитета Нидерландов

Конькобежцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Офицеры ордена Оранских-Нассау